NGC 4830 (другие обозначения — ESO 575-37, MCG -3-33-24, PGC 44313) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4830
Дева (созвездие)